Литч () — фамилия. Известные носители:
 Литч, Айони Скай (более известна как Айони Скай Ли; род. 1970) — американская актриса.
 Литч, Арчибальд (1865—1939) — шотландский архитектор.
 
 Литч, Дэвид (род. 1969) — американский кинорежиссёр, продюсер, актёр и каскадёр.
 Литч, Крис (род. 1979) — американский футболист и футбольный тренер.
 Литч, Майкл (род. 1988) — японский регбист новозеландского происхождения.
 Литч, Скотт (род. 1969) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Литч, Уильям Лейтон (1804—1883) — шотландский художник.

Примечания